Peñero – abitanti di La Peña (Colombia)
Peñero – abitanti di Peñas de San Pedro